Il doppio  dell'Internazionali di Tennis di Bergamo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Simone Bolelli e Andreas Seppi erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karol Beck e Jaroslav Levinský hanno battuto in finale 7–6(6), 6–4 Chris Haggard e Pavel Vízner.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

 Chris Haggard /  Pavel Vízner (finale) 
 David Škoch /  Igor Zelenay (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2009